Il termine inglese live può significare vivere () oppure dal vivo () e può riferirsi ai seguenti significati.

Cinema 
 Live – film del 1984 diretto da Bruno Bigoni e Kiko Stella
 Live! - Ascolti record al primo colpo (Live!) – film del 2007 diretto da Bill Guttentag

Informatica 
 Live – programma di produzione musicale
 Live (Live CD) – tipo di sistema operativo che può essere utilizzato direttamente da CD
 Live (Windows Live) – serie di servizi informatici prodotti dalla ditta statunitense Microsoft

Letteratura 
Live – romanzo di Sandro Veronesi, 1996
LIVE – collana editoriale della casa editrice Newton Compton

Musica 
 Live – album discografico registrato dal vivo
 Live – gruppo musicale
 Live – album degli The 13th Floor Elevators del 1968
 Live – album degli Iron Butterfly del 1969
 Live! – album di Fela Kuti del 1971
 Live – album di Donny Hathaway del 1972
 Live – album degli UFO del 1972
 Live! – album degli April Wine del 1974
 Live – album dei Barclay James Harvest del 1974
 Live – album dei Mott the Hoople del 1974
 Live – album dei The Dubliners del 1974
 Live! – album di Bob Marley del 1975
 Live – album dei New Trolls del 1976
 Live – album dei Poco del 1976
 Live – album dei Golden Earring del 1977
 Live! – album degli Status Quo del 1977
 Live – album di Burning Spear del 1979
 Live – album di Ralph McTell del 1979
 Live – album dei Devo del 1980
 Live – album dei Fleetwood Mac del 1980
 Live – album dei Rockets del 1980
 Live – album di Sid Vicious del 1980
 Live! – album di Bunny Wailer del 1983
 Live! – album della Steve Miller Band del 1983
 LIVE – album di Screamin' Jay Hawkins con i Fuzztones del 1984
 Live! – album degli Highwaymen del 1986
 Live – album dei Bad Brains del 1988
 Live – album dei Front Line Assembly del 1989
 Live – album dei The Only Ones del 1989
 Live – album dei 29th Street Saxophone Quartet del 1989
 Live – album dei Candlemass del 1990
 Live – album degli Zebra del 1990
 Live – album degli Saint Vitus del 1990
 Live – album degli Happy Mondays del 1991
 Live – album dei Toto del 1991
 Live – album di Cassandra Wilson del 1991
 Live – album di Michel Petrucciani del 1991
 Live – album degli AC/DC del 1992
 Live – EP di Sarah McLachlan del 1992
 Live – album dei Gipsy Kings del 1992
 Live – album dei City Kids del 1993
 Live – album dei Kix del 1993
 Live! – album di Anna Vissi del 1993
 Live – album di Leslie West del 1993
 Live – album di James Taylor del 1993
 Live – album degli Quella Vecchia Locanda del 1993
 Live – album di Alan Parsons del 1994
 Live – album dei Dirty Rotten Imbeciles del 1994
 Live – album di Vanessa Paradis del 1994
 Live – album di Blue Mitchell del 1995
 Live – album di Michael Nyman del 1995
 Live! – album dei Police del 1995
 Live – album dei Mastic Scum del 1996
 Live – album di Erykah Badu del 1997
 Live! – album delle Cherish the Ladies del 1997
 Live – album dei Killers del 1997
 Live – album dei Sempre Noi del 1997
 Live – album dei 311 del 1998
 Live – album dei Bang Tango del 1998
 Live – album degli Enuff Z'nuff del 1998
 Live – album dei Face to Face del 1998
 Live – album dei Metal Church del 1998
 Live! – album degli Skanners del 1998
 Live – album dei Thunder del 1998
 Live – album dei Blondie del 1999
 Live – EP dei Deftones del 1999
 Live – album di Lara Fabian del 1999
 Live – album dei Sunny Day Real Estate del 1999
 Live – album dei They Might Be Giants del 1999
 Live – album di Usher del 1999
 Live – album degli Alice in Chains del 2000
 Live – album di Luciano del 2000
 Live! – album di Vinnie Moore del 2000
 Live – DVD degli Apocalyptica del 2001
 Live – EP dei Phantom Planet del 2001
 Live! – album di Charlie Daniels del 2001
 Live – album dei Pokolgép del 2001
 Live – album dei The Black Crowes del 2002
 Live – album di Lara Fabian del 2002
 Live – album dei Running Wild del 2002
 Live – album dei Blind Guardian del 2003
 Live – album di Luca Carboni del 2003
 Live – album dei Guano Apes del 2003
 Live – album degli Sleepytime Gorilla Museum del 2003
 Live – album degli Our Lady Peace del 2003
 Live – EP dei The Mars Volta del 2003
 Live! – album di Habib Koité e Bamada del 2004
 Live – album dei The Bouncing Souls del 2005
 Live – album dei Dokken del 2005
 Live – album dei Generation X del 2005
 Live – album dei Saint Vitus del 2005
 Live – album di Simon Webbe del 2007
 Live – album dei Winger del 2007
 Live - album di Chava Alberstein del 2008
 Live – album dei Coma del 2010
 Live – album dei Ewa Farna del 2011
 Live! - Live at The O2 – album dei Kasabian del 2012
 Live – album degli Om del 2014
 Live – album dei The Dear Hunter del 2015
 Live – album dei Tenacious D del 2015
 Live – album dei Moderat del 2016

Scacchi 
 Live rating – punteggio Elo raggiunto da un giocatore in un determinato giorno

Spettacolo 
 Live – termine di lingua inglese che sta per concerto
 Live – termine di lingua inglese che sta per diretta televisiva

Televisione 
 Live! – canale 702 di Sky Italia